Shenzhousaurus est un genre éteint de dinosaures théropodes, un ornithomimosaurien basal. Il appartient au biote de Jehol et a été découvert dans Crétacé inférieur au nord-est de la Chine, dans la province du Liaoning.

L'espèce type et seule espèce, Shenzhousaurus orientalis, a été décrite en 2003 par Qiang Ji, Mark Norell, Peter J. Makovicky, Keqin Gao, Shu-An Ji et Chongxi Yuan en 2003.

Étymologie 
Le mot de genre est composé du nom du mandarin « Shenzhou », l'ancien nom de la Chine, et du mot du grec ancien « σαῦρος / saûros », « lézard » pour donner, avec le nom d'espèce orientalis, « lézard de la Chine de l'Est ».

Description 
L'holotype (NGMC 97-4-002) a été retrouvé dans la partie inférieure de la formation géologique d'Yixian, à Beipiao, dans l'ouest du Liaoning. Ce niveau est daté du Barrémien, soit il y a environ entre  et  millions d'années.
Le spécimen est constitué d'un squelette partiel retrouvé dans une posture opisthotonique.

Sa longueur totale est estimée à , ce qui en fait un ornithomimosaurien de taille moyenne. Le crâne holotype mesure  de long.

Quoique considéré comme un ornithomimosaurien primitif, il a déjà perdu une partie de sa denture qui est limitée à quelques dents sur la symphyse de sa mandibule. Ce caractère le distingue du genre Pelecanimimus dont il est proche par ailleurs.

Comme pour beaucoup d'ornithosauriens, des gastrolithes ont été découverts au niveau de sa cavité thoracique.

Classification 
Le cladogramme, établi en 2014 par Yuong-Nam Lee, Rinchen Barsbold, Philip J. Currie, Yoshitsugu Kobayashi, Hang-Jae Lee, Pascal Godefroit, François O. Escuillié et Tsogtbaatar Chinzorig, évalue les principaux genres (les mieux documentés) d'ornithomimosauriens. Il montre la place de Shenzhousaurus comme un ornithomimosaurien basal, mais plus évolué que les genres Nqwebasaurus et Pelecanimimus porteurs de dents sur leurs deux mâchoires :

Voir aussi 
 Liste des genres de dinosaures

Références taxinomiques

Notes et références 

Ornithomimosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du biote de Jehol
Taxon fossile décrit en 2003